Antsampandrano (Ambatolampy)
 Antsampandrano (Antanifotsy)

Zobacz też